granica

Naselja:
Hrvatska:
 Granice (Našice), gradsko naselje Našica

BiH:
 Granice (Busovača, BiH), naselje u općini Busovača

Crna Gora
 Granice (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić